Rise Above: 24 Black Flag Songs to Benefit the West Memphis Three é o décimo terceiro álbum lançado pela Rollins Band. O álbum consiste em Henry Rollins fazendo covers de diversas músicas do Black Flag, com diversos vocalistas de Rock, hip hop, punk e artistas de metal. Outros membros do Black Flag também participam do álbum, cantando músicas ao lado de Henry Rollins. Todo o dinheiro arrecadado da venda desse álbum foi doado para o fundo legal do West Memphis Three.

Faixas 
 Rise Above – Chuck D (do Public Enemy) e Henry Rollins
 Nervous Breakdown – Keith Morris (do Black Flag)
 Fix Me – Iggy Pop (do The Stooges)
 American Waste – Neil Fallon (do Clutch)
 I've Had it – Cedric Bixler Zavala (do The Mars Volta)
 I've Heard It Before – Jeffrey Moreira (do Poison the Well)
 Room 13 – Corey Taylor (do Slipknot)
 Wasted – Exene Cervenka (da banda X) e Henry Rollins
 Jealous Again – Nick Oliveri (do Queens of the Stone Age)
 TV Party – Henry Rollins
 No Values – Hank Williams III (do Assjack)
 Gimmie Gimmie Gimmie – Dean Ween (do Ween)
 Depression – Casey Chaos (do Amen)
 Six Pack – Mike Patton (do Faith No More)
 Police Story – Ice T (do Body Count)
 Revenge – Tom Araya (do Slayer)
 Thirsty & Miserable – Lemmy Kilmister (do Motörhead)
 What I See – Chuck Dukowski (do Black Flag)
 No More – Tim Armstrong e Lars Frederiksen (do Rancid)
 Black Coffee – Henry Rollins
 Slip It In – Henry Rollins e Inger Lorre (do The Nymphs)
 Annihilate This Week – Henry Rollins e Kira Roessler (do Black Flag)
 My War – Henry Rollins
 Nervous Breakdown – Ryan Adams (do Whiskeytown) (Faixa Bônus)

Álbuns de 2002
Álbuns de caridade
Álbuns de Rollins Band